Lago Piccolo ad Alice Superiore (città metropolitana di Torino, Piemonte)
Lago Piccolo ad Avigliana (città metropolitana di Torino, Piemonte)
Lago Piccolo a Monticchio (provincia di Potenza, Basilicata)
Lago piccolo di Monticolo ad Appiano sulla Strada del Vino (provincia di Bolzano, Trentino-Alto Adige)
Lago piccolo di Prespa nei Balcani
Lago di Faro o lago piccolo a Torre Faro (provincia di Messina, Sicilia)